Hülm ist der Name von

 Hülm (Goch), Ortsteil der Stadt Goch am Niederrhein
 Norbert Hülm (* 1956), Schauspieler